Rzeki w USA:
 Maumee – rzeka w stanach Indiana i Ohio
Miejscowości w USA:
 Maumee – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
Gminy w USA:
 Maumee (ang. Maumee Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen